Почтовые марки России (1998) — каталог знаков почтовой оплаты (марок, блоков, листов), введённых в обращение «Почтой России» в 1998 году.

Всего в этом году было выпущено 81 почтовая марка, 3 почтовых блока и 6 малых листов.

Список коммеморативных марок 

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок России на официальном сайте издатцентра «Марка», в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Третий выпуск стандартных марок 

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок России на официальном сайте издатцентра «Марка», в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Списки почтовых марок России
1998 год в России